Аграфа — місто в Греції.
 Аграфа — вислови, що приписуються Ісусу Христу.
 Аґра́фа — діалектна назва англійської шпильки

Див. також 
 Аграф